Lutungutali (en bemba: "cadera alta") es un género extinto de dinosaurimorfe silesáurido que vivió durante el Triásico Medio, en Zambia. La única especie conocida es Lutungutali sitwensis. Lutungutali fue nombrado en 2013 y descrito a partir del espécimen fósil NHCC LB32, incluyendo huesos de la cadera y vértebras de la cola. El espécimen fue encontrado en 2009, en la formación de Ntawere, que data de la época del Anisiense del Triásico Medio. Lutungutali es el primer silesáurido conocido de Zambia y, junto con el Asilisaurus y el dinosauriforme Nyasasaurus, el más antiguo de los archosaurios conocidos por fósiles corporales (es decir, partes del esqueleto).

Filogenia 
Lutungutali pertenece a Silesauridae, una familia de arcosaurios que está muy estrechamente relacionada con Dinosauria. Los silesáuridos se han encontrado en África meridional, Polonia, el suroeste de Estados Unidos y Sudamérica. Cuando Lutungutali fue nombrado en 2013, un análisis filogenético (un análisis de las relaciones evolutivas) lo agrupó con los silesáuridos más derivados del Triásico Superior. El silesáurido más cercano a Lutungutali es Asilisaurus, de la época del Anisiense de Tanzania, ambos encontrados en la formación Manda. A continuación se muestra un cladograma del análisis:

Lutungutali y Asilisaurus son los dos miembros más antiguos conocidos de Avemetatarsalia, la línea de arcosaurios que incluye a las aves. El miembro más antiguo conocido de la otra línea de arcosaurios, Pseudosuchia (la línea de los arcosaurios que incluye a los cocodrilos), es de la época del Olenekiense del Triásico Inferior, lo que significa que los primeros miembros de Avemetatarsalia deben haber aparecido en esta época. Sin embargo, antes del descubrimiento de Asilisaurus (que fue nombrado en 2010), los avemetatarsalianos más antiguos conocidos eran de la etapa Ladiniense del Triásico Medio. Debido a que Asilisaurus y Lutungutali son miembros relativamente derivados de Avemetatarsalia, su presencia en la etapa Anisiense del Triásico Medio sugiere que los avemetatarsalianos experimentaron una rápida diversificación en un momento de su historia evolutiva antes de lo que se pensaba previamente.

Referencias

Dinosauromorpha
Fósiles del Triásico